Muntele Sinai, în ebraică - Har Sinai, în engleză - Mount Sinai este un nume care se poate referi la: 

Muntele Sinai din Egipt, 
Muntele Sinai (biblie) – locul în care, în conformitate cu cele scrise în Biblie, Dumnezeu i-a dat lui Moise tabla celor zece porunci,
Colegiul Colegiul Mount Sinai, Sydney, Australia
Cimitirul Cimitirul Parcul memorial Mount Sinai, Statele Unite

Spitale și școli medicale

Centrul medical Mount Sinai și Institutul de cardiologie Miami
Spitalul Mount Sinai, New York
Școala de  medicină Mount Sinai
Spitalul Mount Sinai, Toronto
Spitalul Mount Sinai,Montreal
Spitalul Mount Sinai, Cleveland
Spitalul Mount Sinai, Chicago
Spitalul Mount Sinai, Milwaukee
Spitalul Mount Sinai, Hartford, Connecticut
Centrul Medical Cedars-Sinai din Los Angeles (o prescurtare a  "Cedars of Lebanon-Mount Sinai Hospitals")

Vezi și 

 Sinai (dezambiguizare);